Юнона:
 Юнона — древнеримская богиня.
 «Юнона» — автоматическая межпланетная станция НАСА, запущенная для исследования Юпитера.
 «Юнона» — рынок в Санкт-Петербурге.
 «Юнона» — парусный фрегат Российского Императорского флота, тип «Спешный».
 Юнона () — по одной из классификаций, род растений семейства Ирисовые (); в других классификациях рассматривается как подрод  рода Ирис ().
 Юнона Людовизи — античная скульптура, громадная мраморная голова, 1-я половина I века н. э.
 «Юнона-1» — четырёхступенчатая американская ракета-носитель.
 «Юнона-2» — американская ракета-носитель, дальнейшее развитие ракеты «Юнона-1».
 (3) Юнона — астероид в Солнечной системе.

См. также 
 
 Юнона и павлин